Swedbank Arena är förknippat med ett antal olika arenor i Sverige, som är eller varit sponsrade av bankföretaget Swedbank.

Fotbollsanläggningar
 Swedbank Arena – namnet under planering av en multiarena i området Arenastaden i Solna, se Friends Arena
 Swedbank Park – tidigare namn på en fotbollsanläggning vid Rocklunda IP i Västerås, senare Solid Park Arena, efter april 2020 Iver Arena
 Swedbank Stadion – tidigare namn på Stadion i Malmö

Evenemangsarenor
 Swedbank Arena, Örnsköldsvik – tidigare namn på en evenemangsarena i Örnsköldsvik, se Fjällräven Center
 Sparbanken Arena – en arena i Arboga
 Sparbanken Lidköping Arena – en evenemangsarena i Lidköping invigd 2009
 Sparbanken Skåne Arena – en arena med intilliggande ishall i Lund